Detsch ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Detsch (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Rüdiger Detsch (* 1964), deutscher Ministerialbeamter